Albatrossen, een familie van zeevogels
Albatros (Frans automerk), een Frans automerk
Albatros (Brits automerk),  een Brits automerk
Albatros (communicatie), een communicatiesysteem in de bussen van Arriva
Albatros (golf), een golfterm
Albatros (trein), een Nederlandse hogesnelheidstrein (V250) met de bijnaam Albatros
Albatros (tram), een Belgische lagevloertram gebruikt in Antwerpen en Gent
Albatros (vliegtuig), een Duitse vliegtuigfabrikant
Albatros Airways, een Albanese luchtvaartmaatschappij
Albatros D.II en Albatros D.III, jachtvliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog
Albatros Superfosfaatfabrieken, een Amsterdamse kunstmestfabriek
Albatros (uitgeverij), uitgeverij Albatros
Albatros (televisieserie), een televisieserie op Canvas
Albatros (fictief schip), het schip van kapitein Wal Rus in de Bommelverhalen van Marten Toonder
A996 Albatros (schip, 1968), een schip van de Belgische Marine
Albatrosklasse, een scheepsklasse van de Duitse Marine

Albatross
Albatross (automerk), een Amerikaans automerk
Albatross (compositie), een instrumentaal nummer van Fleetwood Mac uit 1969
Albatross (scooter), een historisch Brits scootermerk
Albatross (1985), een West-Duitse film uit 1985
Albatross (2011), een film uit 2011
Golfvereniging Albatross, golfbaan in Noord-Brabant
Albatross Golf Resort bij Praag
UVV Albatross, voetbalclub uit het Nederlandse Ugchelen